Тежу  () — португальська власна назва.

Топоніми

Малпіка-ду-Тежу — парафія.
 Тежу — річка.